Терезов — російське прізвище, що походить від імені Терентій.

Жіноча форма — Терезова.

Походження 

Основою прізвища Терезов послужило мирське ім'я Терех. Прізвище походить до різних похідних форм чоловічого канонічного імені Терентій (з латинської Terentius — римське родове ім'я, порівн. Terere — «терти, розтирати, молотити хліб»). Так нерідко в Візантії називали помічників і молодших художників, що працювали в майстернях великих майстрів живопису і фрески.

Відомі носії 

 Терезов Євген Матвійович (1917—1943) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу (21 вересня 1943 р.), командир дивізіону 124-го гвардійського артилерійського полку 52-ї гвардійської ордена Леніна стрілецької дивізії 6-ї гвардійської армії Воронезького фронту, гвардії капітан.
 Терезов Леонід (189? — 1921) — повстанський отаман, анархо-махновець, один з найбільших отаманів Луганщини який діяв у Старобільському повіті.

Примітки